Екатери́на Фомина́:
 Фомина, Екатерина Васильевна (1916–?) — передовик производства, Герой Социалистического труда.
 Фомина, Екатерина Георгиевна — российская журналистка.
 Фомина, Екатерина Фёдоровна (1928–2017) — передовик производства, Геро Социалистического труда.